Nerl (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in Russland:
 Nerl (Kljasma), Nebenfluss der Kljasma
 Nerl (Wolga), Nebenfluss der Wolga
 Nerl (Iwanowo), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Iwanowo
 Nerl (Twer), Dorf in der Oblast Twer

Nerl ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Nerl (1916–???), deutscher Generalarzt